Miguel Jorge Tabox (Três Lagoas, 5 de dezembro de 1932 – Três Lagoas, 8 de janeiro de 2001) foi um empresário, pecuarista e político brasileiro, tendo sido prefeito de Três Lagoas.

Foi filho de imigrantes sírios que chegaram no município antes de sua emancipação política, Salim Tabox e Farid Jorge Tabox. Seus avós paternos foram Helena e Miguel e os maternos, Inês Jorge e João Jorge. De seu casamento com Zuleide Peres Tabox, teve os seguintes filhos: Luciene, Miguel Filho (morto vítima de acidente automobilístico), Cláudia e Patrícia. Também teve outra filha, de nome Sabrina, fruto de seu relacionamento com Maria Eliza Augusto.

Com a morte do pai, Salim Tabox, dono de uma construtora, Miguel Tabox fez uso de sua herança e adquiriu as partes que cabiam aos irmãos na mesma. Com essa empreitera, aproveitando o momento da construção da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sousa Dias (Jupiá), enriqueceu. Tornou-se pecuarista e expandiu seus investimentos em Três Lagoas.

Foi membro do Sindicato Rural de Três Lagoas, onde exerceu por inúmeros mandatos o cargo de vice-presidente, e integrante da Loja Maçônica "Regente Feijó". 

Exerceu o cargo de prefeito de Três Lagoas no período de 1989 a 1992. Sua administração foi marcada pela construção de casas populares e pela iluminação ornamental da cidade que, por alguns anos, foi conhecida como a "Cidade Luz" de Mato Grosso do Sul. A construção do Velório Municipal, de galerias de águas pluviais, de redes de esgoto e de escolas municipais; e a pavimentação de ruas e avenidas foram outras marcas de Miguel Jorge Tabox no comando da Prefeitura treslagoense.

Em 2001, foi assassinado por sua esposa da época, Milena Martins Tabox, e pelo amante dela, Alessandro Vaz Lino.

Foi homenageado com a criação do Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox.

Brasileiros de ascendência síria
Empresários de Mato Grosso do Sul
Maçons do Brasil
Mortos em 2001
Naturais de Três Lagoas
Políticos brasileiros assassinados
Prefeitos de Três Lagoas
Proprietários rurais de Mato Grosso do Sul